

Anatomia 
 Sifone – struttura anatomica che fa parte del corpo molle di alcune classi di molluschi acquatici

Cucina 

 Sifone – attrezzo culinario usato per la preparazione della panna montata

Idraulica 
 Sifone – elemento idraulico inserito in un condotto, realizzato mediante una tubazione curva a forma di "U"
 Sifone a pavimento – tipo di sifone idraulico
 Sifone – tubo a forma di "U" rovesciata usato per travasare dei fluidi
 Botte sifone – manufatto solitamente costituito da due pozzetti in calcestruzzo collegati da un condotto in leggera pendenza, mediante il quale si fa passare un canale o un corso d’acqua sotto una strada, una ferrovia, attraverso una collina o anche sotto un altro corso d'acqua

Speleologia 
 Sifone – in una grotta contenente acqua, un punto della galleria ove la volta si abbassa fin sotto il livello dell'acqua